Spurs steht für:
 Austin Spurs, US-amerikanische Franchise
 Denver Spurs, ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyverein
 Kansas City Spurs, ehemaliger US-amerikanischer Fußballverein
 San Antonio Spurs, US-amerikanisches Basketballteam

Siehe auch:
 Hotspurs
 Tottenham Hotspur
 Spors
 Spur